De skeletonwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 en 16 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang, Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioen was de Rus Aleksandr Tretjakov die werd opgevolgd door de Zuid-Koreaan Yun Sung-bin. Op het erepodium werd hij vergezeld door de Rus Nikita Tregoebov op plaats twee en de Brit Dominic Parsons op plaats drie.

Wedstrijdschema

Uitslag 

Mannen